Estèrope (mare d'Hipodamia).
 Estèrope (filla de Portàon).
 Estèrope (filla de Cefeu).
 Estèrope, filla d'Hèlios.